

Geografia 

 Zelanda  – provincia dei Paesi Bassi

 Zelanda  – isola della Danimarca
 Zelanda  – regione della Danimarca
 Zelanda occidentale  – provincia della Danimarca

Storia 
 Contea di Zelanda  – signoria storica del Sacro Romano Impero

Zoologia 
 Zelanda  – genere di ragni della famiglia Gnaphosidae

Pagine correlate 
 Nuova Zelanda
 Selandia
 Sjælland